Усть-Зиган — разъезд и остановочный пункт на линии Карламан — Мурапталово Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Находится в Стерлитамакском районе, в деревне Усть-Зиган Куганакского сельсовета.

Расположение и инфраструктура 
Разъезд расположен в одноимённой деревне. Остановочный пункт имеет одну боковую низкую платформу. Здание вокзала не действует, железнодорожных билетных касс нет. Коммерческие операции, осуществляемые по станции: посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производятся.

Дальнее сообщение 
Пассажирские поезда № 371/372 Уфа — Андижан и № 381/382 Уфа — Ташкент на разъезде Усть-Зиган не останавливаются.

Пригородное сообщение 
Разъезд Усть-Зиган является промежуточным для всех пригородных поездов. Пригородное сообщение осуществляется рельсовыми автобусами РА1 и РА2. По состоянию на март 2020 года остановку на разъезде Усть-Зиган имеют поезда:
 Стерлитамак — Карламан (ежедневно, 1 пара поездов, время в пути от/до Стерлитамака — около 38 минут, от/до Карламана — 1 час 27 минут — 1 час 33 минута)
 Стерлитамак — Уфа (ежедневно, 1 пара поездов, время в пути от/до Стерлитамака — около 38 минут, от/до Уфы — 2 часа 52 минут — 3 часа 01 минут)

Текущее расписание пригородных поездов по разъезду Усть-Зиган можно посмотреть здесь:

Примечания

Ссылки 
 Разъезд Усть-Зиган на OpenStreetMap
 Паспорт разъезда Усть-Зиган на проекте «Фотолинии»
 Расписание движения пригородных поездов по разъезду Усть-Зиган

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Стерлитамакского района